Platanillo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Platanillo, Amatenango de la Frontera, 
 Platanillo, Guerrero, 
 Platanillo, Oaxaca, 
 Platanillo, Cacahoatán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar